Copa Colsanitas Santander 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2007 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 19 по 25 февраля 2007 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Гарбин (№ 29 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает свой дебютный титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Татьяна Гарбин уступает свой 1й финал на одиночных соревнованиях ассоциации в году и 4й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Лурдес Домингес Лино выигрывает свой дебютный парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Паола Суарес выигрывает свой 44й и последний парный титул на соревнованиях ассоциации (33 из них — в дуэте с испанками).

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2007
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2007 года
2007